Алекса́ндр Дми́триевич Попо́в:
 Попов, Александр Дмитриевич (род. 1994) — российский биатлонист.
 Попов, Александр Дмитриевич (1889—не ранее 1941) — советский востоковед.
 Попов, Александр Дмитриевич (род. 1945) — директор Приборостроительного завода Росатома России.